Brasil
Parque das Garças (Manaus) — bairro, estado do Amazonas
Parque das Garças (Volta Redonda) — bairro, estado do Rio de Janeiro

Desambiguações de topônimos